JJS est un sigle qui peut désigner :
 Journal of Japanese Studies, le journal le plus influent sur l'étude du Japon aux États-Unis ;
 , une école internationale japonaise située à Djeddah, en Arabie Saoudite.